Carnot je frrancouzské příjmení:

 Lazare Carnot (1753–1823) – francouzský důstojník a politik
 Marie François Sadi Carnot (1837–1894) – francouzský prezident 
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796–1832) – francouzský fyzik
 Carnotův cyklus

jiný význam
Kanton Limoges-Carnot ve Francii
Lycée Carnot – francouzská střední škola

Francouzská příjmení